Juan Izquierdo puede referirse a:

 el freile español Juan Izquierdo, obispo de Yucatán en el siglo XVI;
 el escritor español Juan Izquierdo de Piña, amigo y seguidor de Lope de Vega, en el siglo XVII;
 el militar argentino Juan Izquierdo, que actuó en la primera mitad del siglo XIX.